Antônio Martins (Minas Gerais, ) é um cantor e letrista brasileiro.

Discografia 
(1991) Vida - Independente - LP

Obras
A bailarina e o último samurai (Antonio Martins/Ladston do Nascimento)
A flor dos três rios (Antonio Martins/Ladston do Nascimento)
Baiãozim (Antonio Martins/Ladston do Nascimento)
Batida de rum (Antonio Martins/Esdra Neném Ferreira/Ladston do Nascimento/Fernando Brant)
Congo (Antonio Martins/Tadeu Franco)
Da cor de amora (Antonio Martins/Robertinho Silva/Ney Conceição)
Mambembe
Nego duro (Antonio Martins/Ladston do Nascimento)
Simbora, João! (Antonio Martins/Ladston do Nascimento)

Cantores de Minas Gerais
Letristas de Minas Gerais